Сделка века «газ — трубы», контракт века «газ — трубы» — долгосрочное соглашение (международный контракт) 1970 года между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германии о поставке в СССР труб большого диаметра и другого оборудования для строительства газопровода в Западную Европу с платой за поставленные трубы и оборудование газом с месторождений Западной Сибири.
Получило такое название из-за того, что явилось самым крупным за всю историю советско-германских/российско-германских и советско-европейских/российско-европейских соглашений, предполагающим сотрудничество в течение многих десятилетий.

Предыстория 
Западногерманские промышленники и предприниматели ещё с начала 1950-х годов предлагали активнее работать на восточных рынках. В 1952 году был создан Восточный комитет немецкой экономики, в который вошли руководители Федерального союза германской промышленности, Deutsche Bank, концерна Krupp и многих других. Глава металлургической компании «Otto Wolff» и председатель этого комитета Отто Вольф фон Амеронген в 1955 году стремился убедить власти ФРГ в необходимости установления дипломатических отношений с Советским Союзом.

В сентябре 1955 года состоялся визит канцлера ФРГ Конрада Аденауэра в Москву, который положил начало дипломатическим отношениям между Москвой и Бонном. Установление дипломатических отношений стало первым крупным шагом в направлении полномасштабного экономического сотрудничества. Тогда впервые на повестке дня возник вопрос о трубах.

В 1960 году было подписано долгосрочное соглашение между советскими внешнеторговыми организациями и немецкими фирмами на поставку труб большого диаметра .
Канцлер Аденауэр вначале не препятствовал контрактам, но позднее наложил на них запрет, заявив 11 апреля 1963 года, что осуществление заказа «угрожает безопасности ФРГ». Правительство ФРГ, следуя рекомендациям КОКОМ, ссылалось и на «интересы безопасности союзников». Кредитование сделок прекратилось. В результате запрета на экспорт труб большого диаметра, только концерн «Маннесман» потерял от 80 до 100 млн марок. Аналогичные убытки понесла фирма «Крупп».

Запрет на поставки труб в СССР вызвал резко отрицательную реакцию у элиты западногерманского бизнеса и обсуждался в бундестаге. Из-за проблем с восточной торговлей часть западногерманского делового мира дистанцировалась от ХДС/ХСС. Это привело к определённым политическим изменениям. Начиная с 1966 года правым пришлось делить власть с социал-демократами и свободными демократами. А осенью 1969 года в ФРГ впервые было сформировано правительство без участия христианских демократов, которое возглавили федеральный канцлер социал-демократ Вилли Брандт и министр иностранных дел свободный демократ Вальтер Шеель. Началась эра новой восточной политики.

Контракт века 
Идея долгосрочного экономического сотрудничества, как показывает анализ предшествующих событий, имела долгую историю, в которой были подъёмы и спады.

В 1965 году создаётся Министерство газовой промышленности СССР.
В 1966 г. в Западной Сибири было открыто супергигантское Уренгойское газовое месторождение, и стало понятно, что СССР располагает огромными запасами природного газа, для освоения которых требовались крупные капитальные затраты.

В 1966 г. в Кремле стали думать об экспорте советского газа в Западную Европу.

В ноябре 1967 года в повестку заседания Политбюро был внесён вопрос о возможности предварительных переговоров с фирмами ФРГ по вопросу продажи советского природного газа в ФРГ и поставки на условиях кредита труб, оборудования и материалов для газовой промышленности СССР. Но решение было отложено.

Новый импульс развитию германо-советских экономических отношений придал пограничный конфликт на острове Даманском.

Весной 1969 года министр внешней торговли СССР Н. С. Патоличев посетил Ганноверскую промышленную выставку (26 апреля — 4 мая) и встретился с министром экономики ФРГ К. Шиллером. Именно в ходе этого визита было озвучено предложение Москвы начать поставки сырой нефти и природного газа в Западную Германию.

15 мая 1969 года на заседании Политбюро ЦК КПСС был рассмотрен и принят «Доклад МИД СССР по внешнеполитическим вопросам и соображениям о возможных мероприятиях в связи с усилением враждебного Советскому Союзу курса китайского руководства». Авторы доклада отмечали, что «ввиду авантюристического курса группы Мао Цзэ-Дуна на первый план практически выдвигается опасность со стороны Китая», и предлагали меры для предотвращения войны СССР на два фронта:

22 мая 1969 г. министр иностранных дел СССР А. Громыко официально предложил немцам идею контракта «газ-трубы». Реакция официального Бонна тогда ещё была скептической.

Но в предпринимательских кругах ФРГ идея получила поддержку и уже осенью стороны парафировали базовые документы.

В конце 1969 года МИД СССР направил в ЦК КПСС записку «О политической линии и некоторых практических шагах СССР в связи с образованием в ФРГ правительства В. Брандта», которая была рассмотрена и одобрена на заседании ЦК КПСС 1 декабря 1969 года. В записке отмечалось:

Переговоры проходили в течение девяти месяцев попеременно в Вене, Москве, Эссене, Кёльне и завершились заключением 1 февраля 1970 года в конференц-зале эссенского отеля «Кайзерхоф» соглашения между Внешнеторговым объединением «Союзнефтеэкспорт» МВТ СССР и «Рургаз АГ», подписанного министром внешней торговли Николаем Патоличевым и министром экономики ФРГ профессором Карлом Шиллером, о поставке природного газа из СССР в Западную Германию. Соглашение предусматривало поставку в ФРГ в течение 20 лет природного газа в количестве не меньше 52,5 млрд кубометров начиная с 1973 года.

Адвокат Эберхард Кранц, представлявший Ruhrgas на всех важнейших переговорах, вспоминал:
Разумеется, по тем временам частная компания Ruhrgas не могла просто так, без оглядки на все происходившее вокруг, заявить, что мы намерены в широком масштабе закупать газ у Советов. Но это соглашение, невзирая на заявления некоторых его противников или просто пессимистов, гармонично вписывалось в тогдашний политический ландшафт ФРГ. Во время наших бесед и переговоров с советскими партнерами мы не ощущали противоречий между двумя политическими системами. Речь шла о деле, и оно было для представителей обеих сторон превыше всего.

Одновременно западногерманские фирмы «Маннесман» и «Тиссен» подписали отдельное соглашение на поставку 1,2 млн тонн труб большого диаметра для газопроводов в СССР. Финансовые гарантии сделки были прописаны в соглашении между Внешторгбанком СССР и консорциумом западногерманских банков во главе с «Дойче банком», открывшим кредитную линию 1,2 млрд марок со сроком погашения до 30 сентября 1982 года.

В рамках контракта века «газ-трубы» трубы для магистральных газопроводов большого диаметра (1420 мм) ещё с 1960-х годов поставлялись немецкой фирмой Маннесман, и до конца 80-х годов доля концерна «Маннесман» в общем объёме поставляемых труб, как правило, не падала ниже 40 %.

ФРГ настояла на том, чтобы газопроводы не проходили через ГДР (а через ЧССР).
Транзитный газопровод «СССР—Западная Европа» в ЧССР был построен в 1972 году.

Первый советский газ пришёл в ФРГ в 1973 году, что оказалось очень вовремя из-за начала мирового нефтяного кризиса.

Благодаря этому товарообменному контракту века была заложена схема сотрудничества «инфраструктура и деньги в обмен на газ». В ходе реализации контракта появились газопроводы Оренбург — Западная граница (1979), Уренгой — Помары — Ужгород (1983) и Ямбург — Западная граница (1986).

«Сделка века» стала началом целой системы долгосрочных контрактов, подписанных в 1970, 1972 и 1974 годах. Они предусматривали поставки из СССР в ФРГ 11-12 млрд кубометров ежегодно газа до 2000 года, в том числе 700 млн кубометров газа для Западного Берлина. В 1981 году был подписан ещё один контракт, действительный до 2008 года. Впоследствии, годовой объём вырос до 22-23 млрд кубометров газа.

«Сделку века» нужно рассматривать в широком контексте экспансии СССР на западноевропейский газовый рынок: в это время «Союзнефтеэкспорт» заключил долгосрочные договора на поставку советского газа в Австрию (1 июня 1968 года), Италию (10 декабря 1969 года) на схожих условиях (кредит 200 млн долл. для покупки у итальянских компаний труб и оборудования для газовой промышленности), Финляндию (1971), Францию (1975). Однако попытки брежневского СССР договориться об экспорте газа в Японию и США (проект «Северная звезда») не имели успеха.

Высказывания по поводу сделки «газ-трубы» 
Сделка вызвала неоднозначную реакцию в мире. Ниже приводятся высказывания по поводу заключённой сделки.

Представители СССР 
 Николай Комаров, в 70-е годы первый заместитель министра внешней торговли:
«Пробивать эту идею и не надо было, политических проблем не возникало, все были заинтересованы, „наверху“ согласовали довольно быстро. Если и были проблемы, то уже потом, в процессе строительства, только практического характера — сроки поставок, координация строительных работ с партнерами по СЭВ. Политических проблем не было».
 Валентин Александров, в 70-е — начале 80-х годов помощник председателя Совета министров РСФСР:
«С нашей стороны у истоков сделки стояло экономическое ядро правительства — прежде всего Министерства нефтяной и газовой промышленности и внешней торговли.

Личная заслуга в её реализации безусловно принадлежит двум людям — нефтегазовому министру Борису Щербине и главе Внешторга Николаю Патоличеву. Поддерживали „газ-трубы“ председатель Госплана Байбаков и премьер Косыгин. Но ни Совмин, ни Госплан принять такое решение не могли, требовалась санкция высшего политического руководства — Политбюро ЦК КПСС».

 Юрий Андропов на Пленуме ЦК КПСС 27 апреля 1973 г. сказал:
В полном соответствии с ленинским учением Политбюро Центрального Комитета нашей партии учитывает в своей политике также обострение межимпериалистических противоречий. Если нам удалось добиться серьезных сдвигов в отношениях с США, Западной Германией, Францией, а также Японией, то немалую роль здесь сыграло умелое использование Политбюро этого фактора. В борьбе за мир наша страна имеет могучего союзника — широкие массы трудящихся во всем мире, которые не хотят войны. Правящие круги капиталистических стран вынуждены с этим считаться. Тот же Брандт или Никсон понимают, что если не они, то кто-нибудь другой, даже из оппозиции, может при известных условиях использовать так называемую восточную карту в погоне за голосами избирателей, в борьбе за власть. Тем более, что к развитию сотрудничества с Советским Союзом, особенно в экономической и научно-технической области, капиталистические страны подталкивают и их прямые национальные интересы.

Представители ФРГ 
 Отто Вольф фон Амеронген, в 1952—2000 годах председатель Восточного комитета немецкой экономики:
В федеральном правительстве Западной Германии были те, кого не слишком воодушевляли перспективы расширения торговли с СССР в области природного газа. Даже Людвиг Эрхард, прекрасно понимавший значение восточного рынка, говорил мне: "Газопровод — это прекрасно, но мы же находимся в состоянии холодной войны. Убедил его простой аргумент: «Если нам удастся это, — говорил я, — если мы соединимся друг с другом газопроводом, то в Советском Союзе политическая картина будет меняться в лучшую сторону. Это будет намного больше, чем только продажа труб или закупка газа.
 Отто Вольф фон Амеронген:
Американцы испытывали просто панический страх перед перспективой взаимозависимости немцев, их союзников по НАТО, и русских, потенциальных противников. Аргументы были иногда совершенно абсурдными. На полном серьезе утверждалось, например, что в случае военных действий трубопроводы из СССР на Запад могли бы обеспечить снабжение советской армии горючим. Представьте себе: заправлять русские танки прямо из газопроводов!

Аргументы политиков были смесью инстинктивного страха, сознательной враждебности и полного неведения относительно экономического будущего Европы. Профессионалы в Америке оценивали ситуацию иначе. В те годы я был членом правления крупнейшей нефтяной компании Exxon Corporation, и мы, конечно, обсуждали последствия широкомасштабных закупок советского газа.

Нефтяные короли сказали мне: «Действуй, Отто, не обращай внимания на Вашингтон». Дескать, у парней в Белом Доме свой бизнес, а у нас с тобой — свой. Они, как и мы, были убеждены, что политическая риторика — это чепуха. А газопровод через континент — это, если хотите, инструмент, привязывающий не только нас к советским поставкам, но и, наоборот, ставящий их „кран“ в зависимость от Запада.
 Андреас Майер-Ландрут, в 80-е годы посол ФРГ в СССР:
Американцы были очень заинтересованы в эмбарго против Советского Союза. При этом интересно, что американское лобби по экспорту зерна в 1981 году добилось-таки от Рейгана исключительного права на экспорт зерна в СССР, а бизнесмен Арманд Хаммер получил разрешение на поставки удобрений. На Германию оказывалось давление с целью добиться отказа от сделки „газ-трубы“, но Бонн твердо стоял на позиции, что этот договор был заключен раньше, и поэтому не подлежит эмбарго.

Представители других стран 
Руководитель Албании Энвер Ходжа в своей статье 28 августа 1969 г. отмечал стратегический смысл сделки:

В другой статье от 11 января 1970 г. Энвер Ходжа указывал последствия для ГДР:

Наконец, в статье 15 мая 1970 г. Ходжа прогнозировал последствия для СССР:

Современные оценки 
Деятель РКСМ(б) Виктор Шапинов отмечал в 2007 году:

Блогер Дм. Верхотуров комментирует так:

Журналист Алексей Чичкин сокрушался:

Полковник КГБ Валентин Сидак сожалеет: 

По мнению же Владимира Путина именно проект «газ-трубы» стал родоначальником всей советской газификации:

Экономист Михаил Корчемкин («East European Gas Analysis») опровергает слова Путина, называя их «фальсификацией истории газовой отрасли».

В феврале 2021 г. новый председатель ХДС Армин Лашет сказал 

7 сентября 2022 года Путин заявил: 

Жозеп Боррель также признал, что благополучие ЕС базировалось на дешевой энергии из России: 

Деловой журнал «Эксперт» в редакционной статье хвалил сделку: 

Политолог Дмитрий Тренин констатировал в 2022 году:

Контракт века в кино 
Событиям холодной войны, связанным с заключением сделки века «газ-трубы», посвящены
 фильм «Ответная мера», 1974, Одесская киностудия. В главных ролях снялись актёры: Пётр Шелохонов, Наталья Фатеева, Леонид Каневский и др.
 фильм «Контракт века», 1985, киностудия Ленфильм. В главных ролях снялись актёры: Гостюхин, Караченцов, Гафт, Борисов, Яковлев и др.

См. также 
 Московский договор (1970)

Ссылки 
 Глава немецкого минэнерго оценил газовую «сделку века» с СССР // РИА Новости, 29.01.2020

Примечания 

Газовая промышленность
Международная торговля
Международные договоры ФРГ
Международные договоры СССР
1970-е годы в Тюменской области
1970 год в СССР